Lande bezeichnet
 Lande (Ligne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ligne
 Lande (Pfieffe), Fluss in Deutschland, Nebenfluss der Pfieffe in Nordhessen

Lande ist der Familienname folgender Personen:
 Art Lande (* 1947), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Jørn Lande (* 1968), norwegischer Rocksänger
 Kurt Lande (Lebensdaten unbekannt), Kameramann
Russell Lande (* 1951), US-amerikanischer Biologe
 Wilhelm Lande (1869–1951), Unternehmer in der Zigarettenindustrie

Siehe auch:
 Landé (Familienname)
 Landes
 La Lande